

Biografia 

Terzo ed ultimogenito, studia, prima presso la scuola di Gherla e poi nella scuola di Cluj. Ha frequentato la scuola secondaria "Petru Maior" di Gherla, e studia musica, tra il 1957 ed il 1959 con il Maestro Tiberiu Coste, mentre al liceo con il Maestro e grande musicista, Marius Cuteanu.

Più tardi, sempre durante i suoi studi, incontra il professor Bella Torok con il quale perfeziona lo studio del flauto. Frequenta l'Accademia di Musica Gheorghe Dima sotto la supervisione di una serie di Maestri e il Direttore d'orchestra Dorin Pop: Erwin Junger, Dan-Alexandru Voiculescu, Tudor Jarda e altri grandi musicisti ben noti.

Dopo aver conseguito il graduato al Conservatorio, inizia la carriera di insegnante nell'autunno del 1970, e fonda, nel 1971, la prima scuola di musica nel Distretto di Sălaj. Nel 2004 riceve l'Ordine di "Merito per l'educazione" rango di Cavaliere., mentre nel 2008 presenta il suo dottorato di ricerca tesi.

Note